Stretton (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Stretton (Warrington), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Stretton (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Stretton (Rutland), een plaats in het Engelse graafschap Rutland
 Stretton (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire

Zie ook
 Stratton (doorverwijspagina)